

Фрутдейл — місто, штат Південна Дакота
 Фрутдейл — переписна місцевість, штат Алабама
 Фрутдейл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фрутдейл — переписна місцевість, штат Орегон